Brehm se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfred Brehm
 Christian Ludwig Brehm
 Gunnar Brehm